Mamma, pappa, barn kan syfta på:

 Mamma, pappa, barn – en rollek
 Mamma, pappa, barn (sång) – av och med Ebba Grön
 Mamma pappa barn (film, 1977) –  en svensk kortfilm från 1977
 Mamma pappa barn (film, 2003) – en svensk dramafilm från 2003